Фёдор Ува́ров:
 Уваров, Фёдор Александрович (1780—1827) — русский бретёр, действительный статский советник.
 Уваров, Фёдор Алексеевич (1866—1954) — председатель Можайской земской управы, член Государственного совета по выборам.
 Уваров, Фёдор Петрович (1769—1824) — старший генерал-адъютант.
 Уваров, Фёдор Семёнович (1786—1845) — генерал-майор, награждён орденом Святого Георгия 4-кл.